Mihălășeni ist der Name mehrerer Orte

  in Rumänien:
 Mihălășeni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
  in der Republik Moldau:
 Mihălășeni (Ocnița), Gemeinde im Rajon Ocnița